«I Will» () — песня The Beatles из одноимённого двойного альбома (The Beatles, ), сочинённая Полом Маккартни.

Запись 
Прежде чем песня была записана, потребовалось 67 репетиций. Джордж Харрисон в записи не участвовал вообще.

Во время девятнадцатой репетиции Маккартни сочинил 28-секундную безымянную композицию, условно названную «Can you take me back?» () и попавшую, в конце концов, на четвёртую сторону «Белого альбома» как «зловещая прелюдия к „Revolution 9“».

Также, во время репетиции записали четыре песни — «Step Inside Love», «Los Paranoias», «The Way You Look Tonight» и «Down In Havana», но они не вошли в альбом. Сокращенная версия «Step Inside Love/Los Paranoias» была опубликована в сборнике Anthology 3.

Участники записи 
В записи песни принимали участие:
 Пол Маккартни — вокал, акустическая гитара
 Джон Леннон — ударные, цимбалы, маракас
 Ринго Старр — бонго

Кавер-версии 
 Саундтрек к фильму «Любовная история».
 Версия Элисон Краусс в альбоме Now That I’ve Found You: A Collection (1995).
 Версия  — саундтрек к фильму «».

Примечания

Литература 
 
 

Песни The Beatles
Песни Пола Маккартни
Песни, написанные Ленноном-Маккартни
Песни 1968 года
Песни на английском языке
Песни, спродюсированные Джорджем Мартином